5 Dywizja Strzelecka () – związek taktyczny piechoty Armii Czerwonej.

Sformowana 9 czerwca 1918 jako 2 (Пензенская) Dywizja Piechoty, 6 października 1918 roku przeformowana na 5 Dywizję Strzelecką. W 1939 dywizja dowodzona przez płk. Kuźmę Galickiego brała udział w agresji na Polskę i Litwę, oddana do Nadbałtyckiego Specjalnego Wojennego Okręgu,

W czerwcu 1941 roku pod dow. płk. F.P. Ozerowa w składzie 16 Korpusu Strzeleckiego 11 Armii Okręgu Bałtyckiego. W listopadzie 1941 roku walczyła w składzie 30 Armii. W 1942 przeformowana w 44 Gwardyjską Dywizję Strzelecką.

13 października 1942 powtórnie sformowana w Moskiewskim Okręgu Wojskowym na bazie 109 Brygady Strzeleckiej. Rozformowana w 1946.

Struktura organizacyjna 
Pierwsze formowanie
 142 pułk strzelecki
 190 pułk strzelecki
 336 pułk strzelecki
 27 pułk artylerii lekkiej
 174 pułki artylerii haubic
 61 dywizjon przeciwpancerny
 324 dywizjon artylerii przeciwlotniczej (236 bateria przeciwlotnicza)
 56 kompania rozpoznawcza
 54 batalion saperów
 427 dywizjon moździerzy (od 02.02.1942)
 90 batalion łączności 
 31 batalion medyczno-sanitarny
 270 kompania chemiczna
 1 batalion transportowy
 96 piekarnia polowa
 105 punkt weterynaryjny
 143 stacja poczty polowej
 26 kasa polowa

Drugie formowanie
 142 pułk strzelecki
 190 pułk strzelecki
 336 pułk strzelecki
 27 pułk artylerii lekkiej
 61 dywizjon przeciwpancerny
 43 bateria przeciwlotnicza gwardii (do 3.04.1943)
 427 dywizjon moździerzy (do 12.12.1942)
 28 kompania rozpoznawcza
 54 batalion saperów
 255 batalion łączności
 31 batalion medyczno-sanitarny
 270 kompania chemiczna
 97 kompania transportowa
 275 piekarnia polowa
 175 punkt weterynaryjny
 1754 stacja poczty polowej
 1711 kasa polowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Radzieckie dywizje piechoty
Jednostki wojskowe odznaczone Orderem Czerwonego Sztandaru
Jednostki wojskowe odznaczone Orderem Suworowa
Jednostki wojskowe odznaczone Orderem Kutuzowa